Азе́-ле-Ферро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 135 км на південний захід від Орлеана, 50 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 445 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 905,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Азе-ле-Феррон на сайті французького Національного інституту географії
 Азе-ле-Феррон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Азе-ле-Феррон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр